Reinöd steht für:
 Reinöd (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reinöd (Gemeinde Texingtal), Ortschaft der Gemeinde Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich